Le Poète, tableau de Pablo Picasso peint en 1912.
 Le Poète, roman policier de Michael Connelly publié en 1996.